111. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w Norwegii w Hamar w dniach 11 - 12 stycznia 2014 roku. Kobiety startowały po raz 39.

Tytuły mistrzów Europy wywalczyli: Holender Jan Blokhuijsen i Holenderka Ireen Wüst.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2014 w sportach zimowych
2014 w Norwegii
Sport w Hamarze
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii